«Мысли́тели про́шлого» — книжная серия, выпускаемая с 1963 года российским издательством «Мысль». Библиотека «Мыслители прошлого» состоит из ряда небольших по объёму книг, содержащих основные сведения о жизни и воззрениях крупнейших представителей мировой философии. В приложениях в каждой книге содержатся извлечения из важнейших произведений данного мыслителя.

В составе библиотеки изданы

Соцэкгиз

1963 
 Гулыга А. В. Гердер. (1744—1803). — : Соцэкгиз, 1963. — 200 с. — 10 000 экз. — Первая книга, изданная в этой серии.
 Шакир-Заде А. С. Эпикур. — : Соцэкгиз, 1963. — 224 с.

Издательство «Мысль»

1965 
 Баскин М. П. Монтескьё. — : Мысль, 1965. — 192 с.
 Бур М. Фихте / Пер. с нем. — : Мысль, 1965. — 168 с.
 Горфункель А. Х. Джордано Бруно. (На обложке: Бруно). — : Мысль, 1965. — 204 с. — 42 000 экз.

1966 
 Боргош Ю. Фома Аквинский / Пер. с польск. — : Мысль, 1966. — 216 с.
 Терновой О. С. Хосе Марти. (1853—1895). — : Мысль,1966. — 208 с. — 19 500 экз.

1967 
 Быховский Б. Э. Людвиг Фейербах. (На обложке: Фейербах). — : Мысль, 1967. — 240 с. — 80 000 экз.

1969 
 Асмус В. Ф. Платон. — : Мысль, 1969. — 248 с. — 25 000 экз.
 Гольдберг Н. М. Томас Пейн. (1737—1809). — : Мысль, 1969. — 200 с. — 17 000 экз.
 Горфункель А. Х. Томмазо Кампанелла. (На обложке: Кампанелла). — : Мысль, 1969. — 248 с. — 30 000 экз.
 Демидова Н. В. Писарев. — : Мысль, 1969. — 224 с. — 28 000 экз.

1970 
 Быховский Б. Э. Джордж Беркли. (На обложке: Беркли). — : Мысль, 1970. — 220 с. — 28 000 экз.
 Володин А. Н. Герцен. — : Мысль, 1970. — 216 с. — 31 000 экз.

1971 
 Овсянников М. Ф. Гегель. — : Мысль, 1971. — 224 с. — 62 000 экз.

1972 
 Быховский Б. Э. Кьеркегор. (1813—1855). — : Мысль, 1972. — 240 с. — 44 000 экз.
 Нарский, И.С. Готфрид Лейбниц. (На обложке: Лейбниц). — : Мысль, 1972. — 240 с. — 40 000 экз.
 Табачников И. А. Григорий Сковорода. (На обложке: Сковорода). — : Мысль, 1972. — 208 с. — 36 000 экз.

1973 
 Горфункель А. Х. Джордано Бруно. (На обложке: Бруно). — : Мысль, 1973. — 176 с. — 40 000 экз.
 Заиченко Г. А. Джон Локк. (На обложке: Локк). — : Мысль, 1973. — 208 с. — 40 000 экз.
 Нарский И. С. Давид Юм. (На обложке: Юм). — : Мысль, 1973. — 180 с. — 95 000 экз.
 Сагадеев А. В. Ибн-Рушд (Аверроэс). (На обложке: Ибн-Рушд). — : Мысль, 1973.— 208 с. — 40 000 экз.
 Соколов В. В. Спиноза. — : Мысль, 1973. — 224 с.

1974 
 Быховский Б. Э. Гассенди. — : Мысль., 1974. — 204 с. — 70 000 экз.
 Субботин А. Л. Фрэнсис Бэкон. (На обложке: Ф. Бэкон). — : Мысль, 1974. — 176 с. — 100 000 экз.

1975 
 Асмус В. Ф. Платон. Изд. 2-е. — : Мысль, 1975. — 224 с. — 50 000 экз.
 Баскин М. П. Монтескьё. Изд. 2-е (изд. 1-е — 1965). — : Мысль, 1975. — 168 с. — 40 000 экз.
 Боргош Ю. Фома Аквинский / Пер. с польск. Изд. 2-е. — : Мысль, 1975. — 184 с. — 40 000 экз.
 Быховский Б. Э. Шопенгауэр. — : Мысль., 1975. — с. — экз.
 Гулыга А. В. Гердер. Изд. 2-е, доработ. (изд. 1-е — 1963). — : Мысль, 1975. — 184 с. — 40 000 экз.
 Длугач Т. Б. Дени Дидро. (На обложке: Дидро). — : Мысль, 1975. — 192 с. —
 Ляткер Я. А. Декарт. — : Мысль, 1975. — 200 с.
 Мееровский Б. В. Гоббс. — : Мысль, 1975. — 208 с. — 50 000 экз.

1976 
 Замалеев А. Ф. М. А. Фонвизин. (На обложке: Фонвизин). — : Мысль, 1976. — 200 с. — 50 000 экз.
 Кессиди Ф. Х. Сократ. — : Мысль, 1976. — 200 с. — 50 000 экз.
 Лазарев В. В. Шеллинг. — : Мысль, 1976. — 200 с. — 40 000 экз.
 Нарский И. С. Иммануил Кант. (На обложке: Кант). — : Мысль, 1976. — 208 с. — 55 000 экз.
 Филатова Е. М. Белинский. — : Мысль, 1976. — 176 с. — 50 000 экз.

1977 
 Богуславский В. М. Ламетри. — : Мысль, 1977. — 160 с. — 50 000 экз.
 Костюченко В. С. Вивекананда. — : Мысль, 1977. — 192 с. — 50 000 экз.
 Ничик В. М. Феофан Прокопович. — : Мысль, 1977. — 192 с. — 60 000 экз.
 Соколов В. В. Спиноза. Изд. 2-е, испр. и доп. — : Мысль, 1977. — 224 с. — 50 000 экз.
 3-е издание этой книги вышло в другом издательстве:

1978 
 Кочарян М. Т. Поль Гольбах. (На обложке: Гольбах). — : Мысль, 1978. — 192 с. — 50 000 экз.
 Кузнецов В. Н. Франсуа Мари Вольтер. (На обложке: Вольтер). — : Мысль, 1978. — 224 с. — 60 000 экз.
 Курантов А. П., Стяжкин Н. И. Уильям Оккам. (На обложке: Оккам). — : Мысль, 1978. — 192 с. — 40 000 экз.
 Мамедов Ш. Ф. Мирза-Фатали Ахундов. (На обложке: Ахундов). — : Мысль, 1978. — 168 с. — 50 000 экз.
 Хинц Х. Ф. Гуго Коллонтай. (На обложке: Г. Коллонтай) / Пер. с польск. — : Мысль, 1978. — 216 с. — 50 000 экз.

1979 
 Быховский Б. Э. Сигер Брабантский. — : Мысль,1979. — 184 с. — 60 000 экз.
 Виц Б. Б. Демокрит. — : Мысль, 1979. — 212 с. — 80 000 экз.
 Кашуба М. В. Георгий Конисский. (На обложке: Конисский). — : Мысль, 1979. — 176 с. — 80 000 экз.
 Мееровский Б. В. Джон Толанд. (На обложке: Толанд). — : Мысль, 1979. — 192 с. — 100 000 экз.
 Стрельцова Г. Я. Блез Паскаль. (На обложке: Паскаль). — : Мысль, 1979. — 240 с. — 50 000 экз.

1980 
 Игнатенко А. А. Ибн-Хальдун. — : Мысль, 1980. — 160 с. — 50 000 экз.
 Киссель М. А. Джамбаттиста Вико. (На обложке: Вико). — : Мысль, 1980. — 200 с.
 Сагадеев А. В. Ибн-Сина (Авиценна). (На обложке: Ибн-Сина). — : Мысль, 1980. — 240 с.
 Урсул Д. Т. Николай Гаврилович Милеску Спафарий. (На обложке: Милеску Спафарий). — : Мысль, 1980. — 192 с. — 80 000 экз.

1981 
 Бычваров М., Бычварова Н. Пётр Берон. (На обложке: Берон) / Пер. с болгар. — : Мысль, 1981. — 232 с. — 60 000 экз.
 Подокшин С. А. Франциск Скорина. (На обложке: Скорина). — : Мысль, 1981. — 216 с. — 80 000 экз.
 Чанышев А. Н. Аристотель. — : Мысль, 1981. — 200 с. — 80 000 экз.

1982 
 Касымжанов А. Х. Абу-Наср аль-Фараби. (На обложке: Аль-Фараби). — : Мысль, 1982. — 200 с. — 10 000 экз.
 Кессиди Ф. Х. Гераклит. — : Мысль, 1982. — 200 с. — 50 000 экз.
 Колядко В. И. Бернард Больцано. (На обложке: Больцано). — : Мысль, 1982. — 200 с. — 50 000 экз.
 Кузнецов Б. Г. Ньютон. — : Мысль, 1982. — 176 с. — 50 000 экз.
 Панцхава И. Д. Петрици. — : Мысль, 1982. — 128 с. — 50 000 экз.
 В конце книги на страницах 126—128 приведён список изданий, вышедших в серии «Мыслители прошлого» в 1964—1982 годах (63 издания).

1983 
 Громов М. Н. Максим Грек. — : Мысль, 1983. — 200 с. — 50 000 экз.
 Лосев А. Ф. Вл. Соловьёв. — : Мысль, 1983. — 208 с. — 60 000 экз.
 Покровский Н. Е. Генри Торо. (На обложке: Торо). — : Мысль, 1983. — 188 с. — 60 000 экз.
 Рожанский И. Д. Анаксагор. — : Мысль, 1983. — 142 с. — 60 000 экз.
 Хачатурян А. Б. М. Л. Налбандян. — : Мысль, 1983. — 144 с. — 60 000 экз.

1984 
 Бабий А. И. Дмитрий Кантемир. (На обложке: Кантемир). — : Мысль, 1984. — 176 с. — 60 000 экз.
 Богуславский В. М. Этьенн Бонно де Кондильяк. (На обложке: Кондильяк). — : Мысль, 1984. — 192 с. — 60 000 экз.

1985 
 Никоненко В. С. Добролюбов. — : Мысль, 1985. — 192 с. — 60 000 экз.
 Осиновский И. Н. Томас Мор. (На обложке: Мор). — : Мысль, 1985. — 176 с. — 70 000 экз.
 Сагадеев А. В. Ибн-Сина (Авиценна). (На обложке: Ибн-Сина). Изд. 2-е. — : Мысль, 1985. — 224 с. — 80 000 экз.
 Сёмушкин А. В. Эмпедокл. — : Мысль, 1985. — 192 с. — 60 000 экз.

1986 
 Длугач Т. Б. Дени Дидро. (На обложке: Дидро). Изд. 2-е, доработ. — : Мысль, 1986. — 192 с. — 70 000 экз.
 Субботин А. Л. Бернард Мандевиль. (На обложке: Мандевиль). — : Мысль, 1986. — 136 с. — 70 000 экз.
 Уткина Н. Ф. Михаил Васильевич Ломоносов. К 275-летию со дня рождения. (На обложке: Ломоносов). — : Мысль, 1986. — 224 с. — 140 000 экз.

1987 
 Чанышев А. Н. Аристотель. — : Мысль, 1987. — 224 с. — 70 000 экз.

1988 
 Заиченко Г. А. Джон Локк. (На обложке: Локк). Изд. 2-е, доработ. — : Мысль, 1988. — 208 с. — 70 000 экз. — ISBN 5-244-00024-1.
 Каменский З. А. Тимофей Николаевич Грановский. (На обложке: Грановский). — : Мысль, 1988. — 192 с. — 70 000 экз. — ISBN 5-244-00025-X.
 Кессиди Ф. Х. Сократ. Изд. 2-е, дополн. — : Мысль, 1988. — 220 с. — 70 000 экз. — ISBN 5-244-00026-8.

1989 
 Свасьян К. А. Иоганн Вольфганг Гёте. (На обложке: Гёте). — : Мысль, 1989. — 192 с. — 70 000 экз. — ISBN 5-244-00266-X.

1990 
 Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. (На обложке: Данте). — : Мысль, 1990. — 208 с. — 70 000 экз. — ISBN 5-244-00261-9.

1994 
 Лосев А. Ф. Вл. Соловьёв. Изд. 2-е, дополн. — : Мысль, 1994. — 232 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-244-00793-9.

Названия на обложке 
 Аль-Фараби / 1982
 Анаксагор / 1983
 Аристотель / 1981; 1987
 Ахундов / 1978
 Белинский / 1976
 Беркли / 1970
 Берон / 1981
 Больцано / 1982
 Бруно / 1965; 1973
 Вивекананда / 1977
 Вико / 1980
 Вл. Соловьёв / 1983
 Вольтер / 1978
 Г. Коллонтай / 1978
 Гассенди / 1974
 Гегель / 1971
 Гераклит / 1982
 Гердер / 1963; 1975
 Герцен / 1970
 Гёте / 1989
 Гоббс / 1975
 Гольбах / 1978
 Грановский / 1988
 Данте / 1990
 Декарт / 1975
 Демокрит / 1979
 Дидро / 1986
 Добролюбов / 1985
 Ибн-Рушд / 1973
 Ибн-Сина / 1980; 1985
 Ибн-Хальдун / 1980
 Кампанелла / 1969
 Кант / 1976
 Кантемир / 1984
 Кондильяк / 1984
 Конисский / 1979
 Кьеркегор / 1972
 Ламетри / 1977
 Лейбниц / 1972
 Локк / 1973; 1988
 Ломоносов / 1986
 Максим Грек / 1983
 Мандевиль / 1986
 Милеску Спафарий / 1980
 Монтескьё / 1965; 1975
 Мор / 1985
 Налбандян / 1983
 Ньютон / 1982
 Оккам / 1978
 Паскаль / 1979
 Петрици / 1982
 Писарев / 1969
 Платон / 1969; 1975
 Сигер Брабантский / 1979
 Сковорода / 1975
 Скорина / 1981
 Сократ / 1976
 Спиноза / 1973; 1977
 Толанд / 1979
 Томас Пейн / 1969
 Торо / 1983
 Ф. Бэкон / 1974
 Фейербах / 1967
 Феофан Прокопович / 1977
 Фихте / 1965
 Фома Аквинский / 1975
 Фонвизин / 1976
 Хосе Марти / 1966
 Шеллинг / 1976
 Шопенгауэр / 1975
 Эмпедокл / 1985
 Эпикур / 1963
 Юм / 1973

См. также 
 Из истории политической и правовой мысли

Примечания 

Книжные серии по философии
Списки биографий
Книги издательства «Мысль» (Москва)
Сочинения по истории философии